Грант Хилл:
 Хилл, Грант (род. 1972) — американский профессиональный баскетболист.
 Хилл, Грант — австралийский кинопродюсер.